

Informatica 
Heap – struttura dati
Heap binario – tipo di heap più comune
Heap – spazio di memoria allocato dinamicamente

Persone 
Imogen Heap – cantautrice britannica
Mark Heap – attore britannico
Todd Heap – giocatore di football americano statunitense